Buzajew ist der Familienname folgender Personen:

Juri Gennadjewitsch Buzajew (* 1978), russischer Eishockeyspieler
Wjatscheslaw Gennadjewitsch Buzajew (* 1970), russischer Eishockeyspieler